Американские горки:

 Американские горки — русское название одного из самых популярных аттракционов в парках развлечений.
 «Американские горки» — американский кинофильм.